Anoplus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1820. Anoplus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Anoplus